

Sigle 
 il Fatto Quotidiano
 FQ Millennium (mensile del Fatto Quotidiano)
 Fantastici Quattro

Codici 
 FQ – codice vettore IATA di Thomas Cook Airlines
 FQ – codice FIPS 10-4 per l'Isola di Baker

Altro 
 fq – abbreviazione di frequenza